Teutleben ist ein Ortsname:

 Ortsteil Teutleben der Gemeinde Hörsel im Landkreis Gotha in Thüringen; siehe Teutleben (Hörsel) 
 Ortsteil Teutleben der Gemeinde Buttstädt im Landkreis Sömmerda in Thüringen; siehe Teutleben (Buttstädt)

Teutleben ist ein Personenname:
 einer adligen Familie „von Teutleben“
 Caspar von Teutleben (1576–1629), deutscher Dichter und Hofmeister
 Valentin von Teutleben († 1551), Bischof von Hildesheim (auch Teteleben)

Teutleben bezeichnet außerdem:
 ein thüringisches Adelsgeschlecht, Teutleben (Adelsgeschlecht)